Keramiekmuseum van Andenne, keramiekmuseum in de provincie Namen in België
 Keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden, keramiekmuseum in de provincie Friesland in Nederland
 Keramiekmuseum Tiendschuur in Tegelen, keramiekmuseum in de provincie Limburg in Nederland
 Nationaal keramiekmuseum te Sèvres.
 Keramiekmuseum van Rouen
 Keramiekmuseum van Lezoux
 Hetjens-Museum (Deutsches Keramik-Museum) in Düsseldorf
 National Museum of Australian Pottery in Holbrook (Nieuw-Zuid-Wales)
 Gardiner Museum in Toronto